Mirzayev, Mirsajew oder Mirzəyev ist der Familienname folgender Personen:

 Azər Mirzəyev (* 1978), aserbaidschanischer Schachspieler
 Cəlal Mirzəyev (* 1977), aserbaidschanischer Diplomat
 Nodirbek Mirzayev (* 1986), usbekischer Billardspieler
 Sardor Mirzayev (* 1991), usbekischer Fußballspieler
 Sultan Mirsajew (* 1964),	tschetschenischer Mufti
 Turan Mirzəyev (* 1979), aserbaidschanischer Gewichtheber